Île-d'Arz (en bretó An Arzh) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ar Mor-Bihan. L'any 2006 tenia 254 habitants.

Demografia

Administració

Personatges il·lustres 
 Jean-Marie Le Joubioux, poeta en bretó
 Franck David, campió olímpic de windsurf a les Olimpíades de Barcelona 1992.

Referències 

Municipis del districte de Gwened